Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Dubai Tennis Championships 2014 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl druhý hráč světa Novak Djoković ze Srbska, který v semifinále podlehl velkému soupeři na okruhu Federerovi, jenž tak přerušil sérii tří vzájemných porážek.

Turnaj vyhrál čtvrtý nasazený Švýcar Roger Federer, když ve finále porazil českou turnajovou trojku a čerstvého vítěze Rotterdam Open Tomáše Berdycha po třísetovém průběhu 3–6, 6–4 a 6–3.

Na dubajském turnaji si tak Roger Federer připsal rekordní šestou trofej a v rámci okruhu ATP pak 78. singlový titul kariéry, čímž se na třetím místě statistik otevřené éry odpoutal od Johna McEnroea. Vítězným turnajem ve čtrnácté sezóně bez přerušení také vyrovnal rekord Ivana Lendla. Po finále sdělil: „Byl to těžký zápas. Tomáš vedl, mohl a měl ten zápas dovést do vítězného konce, ale já měl možná trochu štěstí. Jsem moc spokojený se svou dnešní hrou i v celém týdnu.“ Téměř půlmiliónová prémie znamenala, že jako první tenista v historii vydělal na odměnách více než 80 miliónů dolarů.

Nasazení hráčů 
  Novak Djoković (semifinále)
  Juan Martín del Potro (1. kolo, skreč)
  Tomáš Berdych (finále)
  '''Roger Federer (vítěz)
  Jo-Wilfried Tsonga (čtvrtfinále)
  Michail Južnyj (čtvrtfinále, odstoupení)
  Philipp Kohlschreiber (semifinále)
  Dmitrij Tursunov ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2014